Владимир Иванович Самылин (род. 1972) — советский и российский хоккеист, центральный нападающий.

Биография 

Родился 21 апреля 1972 года в Иванове, где и начал заниматься хоккеем. Продолжил обучение в ярославском «Торпедо» (ныне «Локомотив»). Первый тренер — Геннадий Васильевич Горожанинов.

За основной состав ярославского клуба начал выступать в сезоне 1990/1991 и провёл в нём 15 сезонов, отыграв в 649 матчах. Долгое время был ассистентом капитана. Рекордсмен «Локомотива» по количеству забитых голов за всю историю клуба - 137 голов.

В сезоне 2000/2001 некоторое время выступал за хабаровский «Амур». Последний сезон карьеры (2005/2006) играл в Суперлиге за череповецкую «Северсталь» и в Высшей лиге за нижегородское «Торпедо».

В разное время неоднократно выступал в составе сборной России на этапах Еврохоккейтура.

По сей день является лучшим бомбардиром ярославского хоккейного клуба  "Торпедо"/"Локомотив".

Весной 2009 года награждён «Знаком почёта» за заслуги перед Ярославлем.

Достижения 
Чемпионат России 
  Победитель: 1997, 2002, 2003
  Бронзовый призёр: 1998, 1999, 2005
Континентальный кубок 
  Серебряный призёр: 2003
Кубок Шпенглера 
  Бронзовый призёр: 2003

Участие 
 Участник в составе сборной России Еврохоккейтура: 1996, 1997, 1998, 1999
 Участник Евролиги: 1998

Статистика

Ссылки 
 Владимир Самылин. ХК «Локомотив»
 
 Самылин Владимир Иванович — статистика на r-hockey.ru

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Спортсмены Ивановской области
Игроки сборной России по хоккею с шайбой